Le château de Mauriac peut représenter :

 le château de Mauriac, un château français implanté en Dordogne, sur la commune de Douzillac ;
 le château de Mauriac, un château français implanté dans le Tarn, sur la commune de Senouillac.

Mauriac